Svir kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Svir (köping), en ort i Minsks voblast,

Ryssland 

 Svir, ett vattendrag i Leningrad oblast, 

Robotskapade Rysslandförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar